Moderat, allunyat dels extremismes.

 Partit Moderat, partit polític del segle XIX a Espanya.
 Partit Moderat de Suècia (Moderaterna), partit polític suec.
 Moderat de Gades, filòsof romà
 Luci Juni Moderat Columel·la (Lucius Junius Moderatus Columella), escriptor romà
 Moderat (grup), grup musical.